Die Lipton International Players Championships 1987 waren ein Tennisturnier der Damen auf Key Biscayne. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 23. Februar bis 8. März 1987 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chris Evert mit 6:1 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Martina Navratilova / Pam Shriver mit 6:3 und 7:6 gegen Claudia Kohde-Kilsch / Helena Suková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)